Novotel-Ligue – cykliczne, krajowe rozgrywki sportowe organizowane od sezonu 1958/1959 przez Luksemburski Związek Piłki Siatkowej, mające na celu wyłonienie najlepszego siatkarskiego zespołu w Luksmburgu.

Do końca sezonu 2009/2010 rozgrywki nosiły nazwę Division Nationale.

Pierwszym mistrzem Luksemburga został zespół CAL/Clausen. Jak dotychczas zdobył on największą liczbę tytułów mistrzowskich (18).

Medaliści

Bilans klubów

Bibliografia 
 

!